Baia ima više značenja:
 Baia, Caserta
 Baia, Modena